Staubers ist der Name folgender Ortschaften:

 Staubers (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Staubers (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Stauber